Гогино () — село в Ольховатской сельской общине Купянского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321455601. Население по переписи 2001 г. составляет 92 (41/51 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Гогино находится в 2-х км от пгт Приколотное.
В селе небольшая запруда.
На расстоянии в 1 км проходит автомобильная дорога .
В 2-х км железнодорожная станция Приколотное.

История 
 1750 — дата основания.
 До 2020 село входило в Приколотнянский поселковый совет, Великобурлукский район, Харьковская область.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Великобурлукского района
Населённые пункты Купянского района